Cancik ist der Familienname folgender Personen: 

 Eva Cancik-Kirschbaum (* 1965), deutsche Altorientalistin
 Hildegard Cancik-Lindemaier (* 1938), deutsche Altphilologin
 Hubert Cancik (* 1937), deutscher Altphilologe 
 Pascale Monika Cancik (* 1967), deutsche Juristin